Sezon 2009 w ADAC GT Masters – trzecia edycja serii wyścigowej ADAC GT Masters. Sezon rozpoczął się 12 kwietnia na Motorsport Arena Oschersleben, a zakończył się 18 października na Motorsport Arena Oschersleben, po rozegraniu 14 rund.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona ADAC GT Masters

2009
2009 w sportach motorowych
2009 w Niemczech
2009 w Holandii